De Davis Cup werd in 2019 voor de 108e keer gehouden. De Davis Cup is het meest prestigieuze tennistoernooi voor landenteams, voorbehouden aan mannen – het wordt sinds 1900 gehouden. Kroatië was de titelverdediger, maar werd in deze editie in de eerste ronde uitgeschakeld. Deze editie werd gewonnen door gastheer Spanje, dat in de finale Canada versloeg.

Wereldgroep

Gekwalificeerde teams 
18 landen namen deel aan de eindronde van de Davis Cup, voorheen bekend als de Wereldgroep.

Kwalificatieronde 
Data: 1–2 februari 2019

24 landen streden om 12 tickets voor de eindronde in november 2019. De 12 verliezende landen degradeerden naar de regionale zones.

Eindronde 

Data: 18–24 november 2019
Locatie: Caja Mágica in Madrid, Spanje

Format

Speelschema

Groepsfase

Groep A

Frankrijk - Japan

Servië - Japan

Frankrijk - Servië

Groep B

Kroatië - Rusland

Spanje - Rusland

Kroatië - Spanje

Groep C

Argentinië - Chili

Argentinië - Duitsland

Duitsland - Chili

Groep D

België - Colombia

Australië - Colombia

België - Australië 

Opmerking: De opgave van John Peers en Jordan Thompson tegen Sander Gillé en Joran Vliegen wordt beschouwd als een 6–0, 6–0-zege voor Gillé en Vliegen.

Groep E

Kazachstan - Nederland

Verenigd Koninkrijk - Nederland

Verenigd Koninkrijk - Kazachstan

Groep F

Italië - Canada

Verenigde Staten - Canada 

Opmerking: De walk-over van Sam Querrey en Jack Sock over Vasek Pospisil en Denis Shapovalov wordt beschouwd als een 6–0, 6–0-zege.

Verenigde Staten - Italië 

Opmerking: De afsluitende dubbelpartij tussen Jack Sock/Sam Querrey en Simone Bolelli/Fabio Fognini eindigde om 04:04 uur in de nacht. Dit is de laatste eindtijd ooit in de Davis Cup. In de gehele tennishistorie is alleen de wedstrijd tussen Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis op het Australian Open van 2008 later geëindigd (04:34 uur).

Eliminatiefase

Kwartfinales

Servië -  Rusland

Australië -  Canada

Verenigd Koninkrijk -  Duitsland

Argentinië -  Spanje

Halve finales

Rusland - Canada

Verenigd Koninkrijk - Spanje

Finale

Canada - Spanje 

De Davis Cup eindronde van 2019 trok ongeveer 133.000 toeschouwers.

Regionale groepen

Amerika zone

Groep I 
Data: 13–14 september en 14–15 september 2019

1Vanwege de Venezolaanse financiële crisis, speelde het Venezolaanse nationale team haar "thuiswedstrijd" in de Metropoolregio Miami in de Verenigde Staten.

Groep II 
Data: 5–6 april, 13–14 september en 14–15 september 2019

Groep III 
Data: 17–22 juni 2019

Locatie: Costa Rica Country Club, Escazú, Costa Rica (hardcourt)

Deelnemende landen

Play-offs 
  was de winnaar van groep III.

Azië/Oceanië zone

Groep I 
Data: 13–14 september en 14–15 september 2019

Groep II 
Data: 5–6 april en 14–15 september 2019

Groep III 
Data: 26–29 juni 2019

Locatie: Singapore Sports Hub, Singapore (indoor hardcourt)
Deelnemende landen

Play-offs 
  was de winnaar van groep III.

Groep IV 
Data: 11–14 september 2019

Locatie: Jordan Tennis Federation, Amman, Jordanië (hardcourt)

Deelnemende landen

Europa/Afrika zone

Groep I 
Data: 13–14 september en 14–15 september 2019

Groep II 
Data: 5–6 april en 13–14 september 2019

Groep III Europa 
Data: 11–14 september 2019

Locatie: Tatoi Club, Athene, Griekenland (gravel)

Deelnemende landen

Groep III Afrika 
Data: 11–14 september 2019

Locatie: Nairobi Club Ground, Nairobi, Kenia (gravel)

Deelnemende landen

Groep IV Europa 
Data: 15–20 juli 2019

Locatie: Centro Tennis Cassa di Risparmio, San Marino, San Marino (gravel)

Deelnemende landen

Play-offs 
  en  zijn gepromoveerd naar groep III in 2020.

Groep IV Afrika 
Data: 26-29 juni 2019

Locatie: Kintélé Sports Complex, Brazzaville, Congo-Brazzaville (hardcourt)
Deelnemende landen

België

Nederland